Il vortice (The Drowning Pool) – romanzo di Ross MacDonald del 1950
 Detective Harper: acqua alla gola (The Drowning Pool) – film del 1975 diretto da Stuart Rosenberg